Rigas domkyrka (lettiska: Rīgas doms) är den protestantiska domkyrkan i Riga i Lettland. Den byggdes vid floden Daugava under 1200-talet av Albert av Riga och är den största medeltida kyrkan i Baltikum.

Katedralen har byggts om flera gånger under historien. Domkyrkan är ett av Rigas mest kända landmärken.

Källor
Insight into History of Riga Cathedral, läst 16 maj 2010

Externa länkar 

Domkyrkans webbplats 

Byggnader i Riga
Kyrkobyggnader i Lettland
Vecriga